Cocca – tipo di nave medievale
 Cocca – parte della freccia
 Diego Cocca – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Ernesto Maria Cocca – imprenditore, economista, chimico, agronomo e mecenate italiano
 Lady Cocca – personaggio del film di animazione Robin Hood